Vishetens sju pelare: 

"Visheten har byggt sig ett hus, hon har huggit ut sitt sjutal av pelare."(Ordspråksboken 9:1)
 Vishetens sju pelare (självbiografi) – av Lawrence av Arabien.